Ассерето () — итальянская фамилия:

 Джироламо Ассерето (1543—1627) — дож Генуэзской республики.
 Джоакино Ассерето (1600—1649) — итальянский художник, представитель генуэзской школы.